Diese Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (26. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Kärntner Landtag in der 26. Gesetzgebungsperiode auf. Die Gesetzgebungsperiode dauerte von der konstituierenden Sitzung des Landtags am 21. April 1989 bis zur Angelobung des nachfolgenden Landtags in der 27. Gesetzgebungsperiode am 19. April 1994.

Nach der Landtagswahl 1989 entfielen von den 36 Mandaten 17 Mandate auf die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ), die damit drei Mandate verlor und erstmals seit 1970 die absolute Mehrheit verlor. Auch die Österreichische Volkspartei (ÖVP) büßte drei Mandate ein und erreichte nur noch acht Mandate, zudem wurde die ÖVP von der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) überholt, die sechs Mandate hinzugewann und in der Folge erstmals elf Landtagsabgeordnete stellte.

Der Landtag wählte am 21. April 1989 die Landesregierung Haider I, der am 25. Juni 1991 die Landesregierung Zernatto I nachfolgte.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. PR-Verlag, Wien 2000, ISBN 3-901111-05-0.
 Stenographische Protokolle des Kärntner Landtags (26. Gesetzgebungsperiode)

26